Lauro Severiano Müller – politico brasiliano
Lauro Müller – comune dello stato di Santa Catarina (Brasile)